Башка́това — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Башкатова, Карина Сергеевна (род. 1973) — российский государственный деятель.
 Башкатова, Оксана Юрьевна (род. 1987) — российский гребец.